Комитет (от  — сопровождающий, сопутствующий) — 1) совет, собрание, съезд, коллегиальный орган, сформированный для работы в какой-нибудь специальной области, обычно имеющей отношение к руководству или управлению, а также государственный орган исполнительной власти или структурная единица в системе органов законодательной власти.

2) Тип базового элемента партии. Существовал в консервативных и либеральных партиях. Мог существовать на уровне района и входить в региональную организацию, либо на уровне промежуточном между районом и муниципалитетом и таким образом входить в районную организацию (федерацию), либо на уровне региона и тем самым подчиняться центральным органам партии. Могут быть прямыми и непрямыми (преимущественно в лейбористских партиях). Ныне существуют преимущественно в американских партиях.

См. также 

 Антивоенный комитет России
 Военно-революционный комитет
 Временный комитет Государственной думы
 Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
 Городской комитет КПСС
 Государственный комитет СССР
 Государственный Комитет Обороны
 Еврейский антифашистский комитет
 Исполнительный Комитет
 Катынский комитет
 Комитет государственной безопасности СССР
 Комитет Государственной Думы РФ
 Комитет исторических пьес
 Комитет общественного спасения
 Комитет общественного спасения (Люксембург)
 Комитет освобождения народов России
 Комитет против белого террора в Финляндии
 Комитет регионов
 Комитет советских женщин
 Комитет членов Учредительного собрания
 Международный комитет Красного Креста
 Международный олимпийский комитет
 Негласный комитет
 Областной комитет КПСС
 Следственный комитет при прокуратуре РФ
 Следственный комитет
 Украинский национальный комитет
 Украинский еврейский комитет
 Цензурный комитет
 Центральный комитет ВЛКСМ
 Центральный комитет КПСС

Типы организаций